Tang-dinasztia (618–907) a Li-család első regnálási periódusa
 Hou Tang (késői Tang, 923–936)
 Nan Tang (déli Tang, 937–975)